clixé (paremiologia), frase o expressió estereotipada, repetida sovint
 clixé o negatiu, en fotografia
 clixé, motlle en forma de trepa emprat en la impressió serigràfica, vegeu serigrafia
 clixé, planxa de metall o de qualsevol altre material susceptible d'ésser gravat o emmotllat en què es reprodueix en relleu una composició, una imatge, etc., destinada a la impressió tipogràfica, vegeu impressió